Список всех описанных видов пауков семейства Nicodamidae на 29 октября 2015 года.

Ambicodamus
Ambicodamus Harvey, 1995
 Ambicodamus audax Harvey, 1995 — Восточная Австралия
 Ambicodamus crinitus (L. Koch, 1872) — Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Ambicodamus dale Harvey, 1995 — Квинсленд
 Ambicodamus darlingtoni Harvey, 1995 — Новый Южный Уэльс
 Ambicodamus emu Harvey, 1995 — Квинсленд
 Ambicodamus kochi Harvey, 1995 — Западная Австралия
 Ambicodamus leei Harvey, 1995 — Южная Австралия
 Ambicodamus marae Harvey, 1995 — Западная Австралия
 Ambicodamus sororius Harvey, 1995 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Ambicodamus southwelli Harvey, 1995 — Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Ambicodamus urbanus Harvey, 1995 — Новый Южный Уэльс

Dimidamus
Dimidamus Harvey, 1995
 Dimidamus arau Harvey, 1995 — Новая Гвинея
 Dimidamus dimidiatus (Simon, 1897) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Dimidamus enaro Harvey, 1995 — Новая Гвинея
 Dimidamus leopoldi (Roewer, 1938) — Новая Гвинея
 Dimidamus sero Harvey, 1995 — Новая Гвинея
 Dimidamus simoni Harvey, 1995 — Виктория

Durodamus
Durodamus Harvey, 1995
 Durodamus yeni Harvey, 1995 — Квинсленд, Виктория, Южная Австралия

Forstertyna
Forstertyna Harvey, 1995
 Forstertyna marplesi (Forster, 1970) — Новая Зеландия

Litodamus
Litodamus Harvey, 1995
 Litodamus collinus Harvey, 1995 — Тасмания
 Litodamus hickmani Harvey, 1995 — Тасмания
 Litodamus olga Harvey, 1995 — Тасмания

Megadictyna
Megadictyna Dahl, 1906
 Megadictyna thilenii Dahl, 1906 — Новая Зеландия

Nicodamus
Nicodamus Simon, 1887
 Nicodamus mainae Harvey, 1995 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Nicodamus peregrinus (Walckenaer, 1841) — Восточная Австралия

Novodamus
Novodamus Harvey, 1995
 Novodamus nodatus (Karsch, 1878) — Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Novodamus supernus Harvey, 1995 — Новый Южный Уэльс

Oncodamus
Oncodamus Harvey, 1995
 Oncodamus bidens (Karsch, 1878) — Новый Южный Уэльс
 Oncodamus decipiens Harvey, 1995 — Квинсленд, New ЮжнаяWales

Примечания

  (2016): The world spider catalog, version 17.0 American Museum of Natural History. 

N